Le Polska Energia SSA Sosnowiec est un club de volley-ball polonais fondé en 1992 et basé à Sosnowiec et évoluant au plus haut niveau national (Liga Polska).

Historique

Palmarès
Championnat de Pologne : 1996
Coupe de Pologne : 2003, 2004

Effectif de la saison en cours
Entraîneur : Radosław Panas  ; entraîneur-adjoint : Leszek Rus

Joueurs majeurs

Lien externe 
  Site officiel

Sosnowiec